Bruni kan syfta på följande:
 Leonardo Bruni − florentinsk historiker (1374–1444)

Geografi

USA 

 Bruni, Texas, ort, Webb County,